Holbrook steht für:

 Holbrook Company, ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Karosserien für Luxusfahrzeuge (1908–1930) 
 Holbrook Bodies, ehemaliger britischer Karosseriehersteller (1926–1933)
 Samuel Holbrook Ltd., ehemaliger britischer Karosseriehersteller (1930–1938) 
 Holbrook-Armstrong Iron Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Holbrook ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kathryn Holbrook (* 1956), US-amerikanische Schauspielerin
 Boyd Holbrook (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Edward Dexter Holbrook (1836–1870), US-amerikanischer Politiker
 Elizabeth Bradford Holbrook (1913–2009), kanadische Bildhauerin
 Frederick Holbrook (1813–1909), US-amerikanischer Politiker
 George E. Holbrook (1909–1987), US-amerikanischer Chemieingenieur
 Hal Holbrook (1925–2021), US-amerikanischer Schauspieler
 Henry Holbrook Curtis (1856–1920), US-amerikanischer HNO-Arzt
 John Edwards Holbrook (1794–1871), US-amerikanischer Zoologe
 Lucius R. Holbrook (1875–1952), US-amerikanischer Armeeoffizier
 Patrick Holbrook (1948–2007), US-amerikanischer Gewichtheber
 Richard Thayer Holbrook (1870–1934), US-amerikanischer Romanist und Mediävist
 Rick Holbrook (1948–2007), US-amerikanischer Gewichtheber
 Samuel A. Holbrook (1815–1896), US-amerikanischer Politiker
 Shea Holbrook (* 1990), US-amerikanische Autorennfahrerin

Holbrook ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Holbrook (New South Wales)

in England:
 Holbrook (Derbyshire)
 Holbrook (Somerset)
 Holbrook (South Yorkshire)
 Holbrook (Suffolk)
 Holbrook (West Sussex)

in den Vereinigten Staaten:
 Holbrook (Arizona)
 Holbrook (Georgia)
 Holbrook (Idaho)
 Holbrook (Illinois)
 Holbrook (Iowa)
 Holbrook (Kentucky)
 Holbrook (Maryland)
 Holbrook (Massachusetts)
 Holbrook (Nebraska)
 Holbrook (New York)
 Holbrook (Oregon)
 Holbrook (Pennsylvania)
 Holbrook (West Virginia)

Siehe auch:
 Holbrooke